Georgenthalia is een geslacht van uitgestorven dissorophide temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Vroeg-Perm. 

Het is een 'amfibie' die leefde in wat nu het Thüringerwoud van Midden-Duitsland is. Het is bekend van het holotype MNG 11135, een kleine, complete schedel met een gedeeltelijk skelet. Het werd gevonden in een laag zandsteen van de Bromackervindplaats van de Tambachformatie, daterend uit het het bovenste Rotliegend. 

Het werd benoemd in 2008 door Jason S. Anderson, Amy C. Henrici, Stuart S. Sumida, Thomas Martens en David S. Berman en de typesoort is Georgenthalia clavinasica. De geslachtsnaam verijst naar de nabijheid van de Bromackergoeve tot het dorp Georgenthal. De soortaanduiding is afgeleid van het Latijn, clavis, 'sleutel', en nasion, 'neusgat', een verwijzing naar het sleutelgatvormige profiel van het neusgat.

Fylogenie 
Cladogram naar Fröbisch en Reisz, 2008:

Uitgestorven amfibieën